San Damiano kan syfta på:

 San-Damiano, en kommun i departementet Haute-Corse på ön Korsika i Frankrike
 San Damiano al Colle, en ort och kommun i provinsen Pavia i regionen Lombardiet i Italien
 San Damiano d'Asti, en ort och kommun i provinsen Asti i regionen Piemonte i Italien
 San Damiano Macra, en ort och kommun i provinsen Cuneo i regionen Piemonte i Italien